La lance Goa'uld est une arme fictive apparue dans la saga Stargate.

Description 
C'est l'arme des Jaffas par excellence. Elle est alimentée par une petite réserve de naquadah liquide, comme la plupart des technologies Goa'uld. Il y a un bouton sur le bâton qui permet d'ouvrir la "tête" de l'arme. Une gâchette permet de tirer les boules de feu. Un tir bien placé dans le thorax d'un homme est mortel, et même si le coup n'est pas létal, la cible est généralement dans l'incapacité de poursuivre le combat. L'extrémité arrière de l'arme lui permet d'être utilisée dans un combat rapproché pour mettre à terre un ennemi avant d'utiliser en sécurité la décharge énergétique de type plasma.

Dans des mains expérimentées, l'arme peut être relativement efficace, mais elle n'est pas optimisée pour l'usage militaire. Malgré une autonomie et une puissance de feu importantes, l'absence d'appareil de visée la rend très imprécise et moins performante qu'un pistolet-mitrailleur tel que le P90, raison pour laquelle le SGC ne l'a pas adoptée pour ses équipes. Cependant, face à des ennemis disposant principalement d'armes à projectiles rechargeables, elle donne un sérieux avantage aux Jaffas en termes d'endurance, car contrairement à ces derniers, ils ne peuvent jamais manquer de munitions. Combinée à la robustesse des Jaffas, cela leur donne donc la supériorité en termes de logistique, l'approvisionnement pouvant être largement réduit en comparaison avec les ennemis aux armes primitives, ce qui facilité l'action d'occupation des Jaffas lors des invasions. Sachant que les Jaffas n'ont pas besoin de sommeil (quelques heures de Kelnorim par jour suffisent), leur offensive devient donc quasi inarrêtable.

Les Jaffas sont donc en fait équipés d'armes peu précises et difficiles à manier, mais dotées d'une forte puissance de tir et de munitions quasi-illimitées. Cela s'inscrit dans la tactique militaire Goa'uld, qui consiste à occuper massivement le terrain à coup d'offensive dévastatrice pour l'ennemi, les Jaffas pulvérisant les lignes ennemies allègrement avec leurs lourdes armes inépuisables sans se soucier des dégâts collatéraux. Le caractère impressionnant de l'arme est aussi très utile pour inspirer l'effroi aux populations occupées et réduites en esclavage.

La puissance de chaque tir dépend de facteurs tels que le temps laissé à l'arme pour se recharger entre chaque tirs. Il est possible d'utiliser la lance Jaffa en rafale, mais c'est alors au détriment de la puissance.

Le canon Goa'uld 

Le canon Goa'uld est une variante du long bâton, il est plus gros et surtout plus puissant. Il est généralement monté sur des tourelles. On le retrouve sur les planeurs de la mort, qui en possèdent un sur chaque aile. Des variantes plus grosses encore sont utilisées sur les vaisseaux Goa'uld. Teal'c utilise de temps en temps un de ces canons qu'il porte à la façon de la XM-214 dans Terminator 2.

Références 

Technologie de Stargate

it:Tecnologie di Stargate#Asta Goa'uld